Na całość – polski film z z 1986 w reż. Franciszka Trzeciaka
 Na całość (Going All the Way) – amerykański film z z 1997 w reż. Marka Pellingtona